Balanos steht für:

 Balanos (Nymphe), eine Hamadryade der griechischen Mythologie
 Nikolaos Balanos, einen griechischen Architekten und Bauforscher